Шало́м але́йхем ( — , ашкеназское произношение шо́лем але́йхем;  шолем алейхем или шулем алейхем) — традиционное еврейское приветствие, означающее «мир вам». Традиционная форма ответа на это приветствие — алéйхем шалóм («вам мир»). В современном иврите используется лишь краткая форма приветствия шало́м, на идише — полная форма (шолем алейхем, ответ — шалем у-враха).

Приветствие «шолом алейхем» упоминается в иерусалимском Талмуде, а в форме единственного числа — и в вавилонском Талмуде. Форма множественного числа стала применяться по отношению к одному человеку под влиянием арабского языка (ср. Ассаламу алейкум).

Это приветствие в ашкеназском произношении использовал в качестве своего псевдонима классик еврейской литературы Соломон Наумович Рабинович (Шолом-Алейхем).

Аналогичные приветствия в других языках 
 Ас-саляму алейкум — традиционное арабское и мусульманское приветствие
 Шлóмо амху́н ( — «мир вам» )
 Ассалаам алайкум ()

Примечания 

Приветствия
Слова и фразы на иврите